Footloose – film del 1984 diretto da Herbert Ross
 Footloose – film del 2011 diretto da Craig Brewer, remake del film del 1984
 Footloose – colonna sonora originale del film del 1984
 Footloose – musical teatrale basato sul film
 Footloose – singolo del 1984 di Kenny Loggins